Die reichsten Franzosen sind nach Angaben des amerikanischen Magazins Forbes (Stand 2022):

Siehe auch 
 Forbes' The World's Billionaires-Liste

Weblinks 
 Challenges

Einzelnachweise 

Franzose
Wirtschaft (Frankreich)